Дігтяр — українське прізвище

 Дігтяр Ігор Федорович — український поет, сатирик
 Дігтяр Ольга Данилівна — Депутат ВР УРСР 8-го скликання

Див. також 
 Дегтяр

Українські прізвища